Robert Hunter (1886-1971), champion olympique de golf ;
 Robert Hunter (1904-1950), rameur d'aviron canadien ;
 Robert E. Hunter (1940-), homme politique américain ;
 Robert Hunter (1941-2019), compositeur de chansons et poète américain ;
 Bob Hunter (1941-2005), journaliste canadien ;
 Robert Hunter (1977-), cycliste sud-africain ;
 Robert M. T. Hunter (1809-1887), homme politique américain.

Personnages de fiction 
 Bob Hunter est un personnage de fiction de la série Desperate Housewives.